Tear It All Down est le troisième enregistrement complet du groupe de street punk Pistol Grip sorti en 2004.

Pistes 

 When The Ink Runs Dry
 For I Have Sinned
 Never Be Another
 Give In
 Rusted Lining
 Dog In Prague
 The Network
 Stained & Destructed
 Can't Keep Us Silent
 Word Of Mouth
 Closing Time
 Lead The Way

Voir aussi 
 Pistol Grip
 Punk rock
 Street punk

Liens externes 
 Site Officiel de Pistol Grip

Album de Pistol Grip
Album musical sorti en 2004